Mangualde - município do distrito de Viseu 
 Mangualde (freguesia) - antiga freguesia do município de Mangualde
 Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta - freguesia do município de Mangualde
 Mangualde da Serra - antiga freguesia do município de  Gouveia 

Desambiguações de topônimos